Dez Mandamentos — conjunto de mandamentos bíblicos que compõem a Lei Mosaica
Dez Mandamentos do Dízimo — prescrições sobre o dízimo, por parte da Igreja Católica 
Os Dez Mandamentos (filme de 1956) — filme com Charlton Heston
Os Dez Mandamentos (filme de 2016) — reedição da telenovela para o formato cinematográfico
Os Dez Mandamentos (telenovela) — série televisiva da RecordTV 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de religião
Desambiguações de televisão